1965 Голяма награда на Монако е 12-о за Голямата награда на Монако и втори кръг от сезон 1965 във Формула 1, провежда се на 30 май 1965 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако